Махо́тин — русская фамилия. Махотины — дворянский род.

Известные носители:
 Махотин, Алексей Николаевич (род. 1961) — Герой Российской Федерации.
 Махотин, Альберт Александрович (1930—1993) — украинский художник.
 
 Махотин, Геннадий — 10-кратный чемпион мира, Европы по армспорту.
 Махотин, Николай Антонович (1830—1903) — русский генерал от инфантерии; участник Крымской войны, военный педагог и администратор.
 Махотин, Павел Владимирович (1926—2001) — советский актёр театра и кино.
 Махотин, Сергей Анатольевич (род. 1953) — русский прозаик, поэт; автор произведений для детей.
 Махотин, Юрий Андреевич (род. 1930) — заслуженный художник РСФСР (1981), народный художник РФ (2006).